Amphinome coccinea är en ringmaskart som beskrevs av Armand-Marie-Vincent-Joseph Renier 1804. Amphinome coccinea ingår i släktet Amphinome och familjen Amphinomidae. Inga underarter finns listade i Catalogue of Life.

Källor 

Havsborstmaskar
coccinea